Гемоглобін (від  — кров і  — куля) — складний залізовмісний білок еритроцитів тварин і людини, здатний оборотно зв'язуватися з киснем, забезпечуючи його перенесення до тканин.
 Гемоглобін А — гемоглобін дорослих, (HbA) — нормальний гемоглобін дорослої людини.
 Гемоглобін F (HbF, також фетальний гемоглобін або гемоглобін плоду) — головний білок транспорту кисню під час останніх семи місяців розвитку плоду (ембріону) в матці.
 Гемоглобін крові (Hb) — Лабораторний показник показник вмісту гемоглобіну в крові людини.
 Карбоксигемоглобін — результат з'єднання молекули гемоглобіну з молекулою монооксиду вуглецю. (Отруєння чадним газом)
 Карбогемоглобін — результат з'єднання молекули гемоглобіну з молекулою діоксидом вуглецю.
 Метгемоглобін — результат порочної заміни Fe2+ в Fe3+ нормального гемоглобіну.
 Гемоглобін (фільм) () — канадо-американський фільм жахів 1997 року.